Michelfeld bezeichnet:

Gemeinde und Ortsteile:
 Michelfeld, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Michelfeld (Angelbachtal), Ortsteil der Gemeinde Angelbachtal im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Michelfeld (Auerbach), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Michelfeld (Bopfingen), Weiler im Stadtteil Aufhausen von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Michelfeld (Marktsteft), Ortsteil der Stadt Marktsteft, Landkreis Kitzingen, Bayern

Klöster:
 Kloster Michelfeld (Oberpfalz), ehemaliges Kloster im Ortsteil Michelfeld der Stadt Auerbach
 Kloster Michelfeld (Unterfranken), ehemaliges Kloster in Marktsteft 

Michelfeld ist ein Familienname:
 Gemmingen-Michelfeld (Adelsgeschlecht), Linie des ursprünglich alemannischen Rittergeschlechts der Freiherren von Gemmingen, benannt nach dem Ortsteil Michelfeld der Gemeinde Angelbachtal, 1613 ausgestorben
 Edle von Michelfeld, fränkisches Rittergeschlecht mit Sitz in der heutigen Gemeinde Michelfeld, vor 1450 ausgestorben 

Siehe auch:
 Michelfelde